Андре Драммонд (1993) — американський баскетболіст, центровий.

Драммонд — місто, штат Айдахо
 Драммонд — місто, штат Монтана
 Драммонд — місто, штат Оклахома
 Драммонд — місто, штат Вісконсин
 Драммонд — селище, штат Меріленд
 Драммонд — переписна місцевість, штат Вісконсин